Хосе Комас-Сола — испанский астроном XX века.
 Комета Комас Сола (32P/Comas Solá) — короткопериодическая комета.
 1655 Комас-Сола — астероид в Солнечной системе.